BADGE est l'acronyme de Bilan d'aptitude délivré par les grandes écoles en France.

Voir aussi 
article badge (en minuscules).

Sigle de 5 caractères